Иманбаев — фамилия; имеет женскую форму Иманбаева.
 Иманбаев, Асет Жумашович (род. 1981) — казахстанский борец греко-римского стиля, чемпион Азии.
 Иманбаев, Болат Бариевич — посол Казахстана в Малайзии с 05.2019
 Иманбаев, Мукаш (1908—1938) — депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Иманбаева 
 Иманбаева, Шолпан (1904—1926) — казахская советская поэтесса.
 Иманбаева, Айгуль (15 марта 1977 года) — казахстанская певица и актриса.
 См. также 
 Иманбай